Kulturpark steht für Kultureinrichtungen in:

Deutschland
 Kulturpark Plänterwald, siehe Spreepark Berlin
 Kulturpark München
 Zentraler Kulturpark Clara Zetkin (1955–2011), jetzt Clara-Zetkin-Park in Leipzig
 Kulturpark Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Weitere:
 Europäischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim, Archäologiepark im Saarland und in Lothringen
 Kulturpark Eisenstraße, regionales Projekt in Niederösterreich
 Kulturpark Kamptal
 Schlesischer Kultur- und Erholungspark, Polen, siehe Schlesischer Park
 Kulturpark in Powsin, Warschau
 Kulturpark La Zarza auf La Palma, siehe Garafía #Kulturpark La Zarza
 Kültürpark, Izmir, Türkei

Siehe auch:
 Park Kultury